Mayu – prenome femminile giapponese

Personaggi
 Mayu – personaggio di Elfen Lied
 Mayu Ōyama – personaggio di Capitan Harlock

Geografia
 Mayu – fiume della Birmania 
 Mayu – penisola e catena montuosa della Birmania 
 Distretto frontaliero di Mayu – divisione amministrativa della Birmania nel secolo XX 
 Mayu – altro denominazione di Meyab, centro abitato dell'Iran nel Shahrestān di Dargaz 
 Mayu – centro abitato della Cina, nel Jinzhou (Hebei) 
 Mayu – centro abitato della Cina, nel Rui'an